Stor-Skåltjärn kan syfta på ett antal insjöar i Sverige:

Stor-Skåltjärnen, Hälsingland, sjö i Härjedalens kommun,  (13,4 ha)
Stor-Skåltjärnen, Jämtland, sjö i Bergs kommun,  (25,4 ha)

Se även
Skåltjärn

Listor över Sveriges insjöar baserat på namn